Prokopios (česky Prokop, latinsky Procopius) je řecké jméno:

 Prokopios Palestinský († 330), křesťanský mučedník
 Prokopios z Kaisareie (asi 500–565), byzantský historik

Procopius
 Procopius (326–366), římský uzurpátor
 Procopius Anthemius (asi 420–472), západořímský císař